Voici la liste des planètes mineures numérotées de 79001 à 80000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

79001-79100

79101-79200

79201-79300

79301-79400

79401-79500

79501-79600

79601-79700

79701-79800

79801-79900

79901-80000 

79001-80000